Noschese ist der Familienname folgender Personen:
 Alighiero Noschese (1932–1979), italienischer Schauspieler, Komiker und Stimmenimitator
 Chiara Noschese (* 1968), italienische Schauspielerin und Sängerin